Hochzeit wider Willen bezeichnet:

 Hochzeit wider Willen (1940), US-amerikanische Filmkomödie
 Hochzeit wider Willen (2001), israelisch-französischer Film
 einen Roman von Anne Golon aus der Angélique (Romanreihe)